Hausen est un nom de lieu et de personne notamment porté par :

Patronyme 
 Christian August Hausen (1693-1743), mathématicien, physicien et astronome allemand ;
 Friedrich von Hausen (1150-1190), poète allemand ;
 Sigrid Hausen, chanteuse mezzo-soprano allemande.

Toponyme

Suisse 
 Hausen, une commune du canton d'Argovie ;
 Hausen am Albis, une commune du canton de Zurich.

Allemagne

Bade-Wurtemberg 
 Hausen am Bussen, commune de l'arrondissement d'Alb-Danube ;
 Hausen am Tann, commune de l'arrondissement de Zollernalb ;
 Hausen im Wiesental, commune de l'arrondissement de Lörrach ;
 Hausen ob Verena, commune de l'arrondissement de Tuttlingen.

Bavière 
 Hausen, commune du district de Haute-Franconie dans l'arrondissement de Forchheim ;
 Hausen, commune du district de Basse-Bavière dans l'arrondissement de Kelheim ;
 Hausen, commune du district de Basse-Franconie dans l'arrondissement de Miltenberg ;
 Hausen, commune du district de Basse-Franconie dans l'arrondissement de Rhön-Grabfeld ;
 Hausen, un quartier de la ville de Greding dans le district de Roth en Moyenne-Franconie ;
 Hausen bei Würzburg, commune du district de Basse-Franconie dans l'arrondissement de Wurtzbourg ;

Hesse 
 Hausen, un quartier de la ville de Francfort-sur-le-Main.

Rhénanie-Palatinat 
 Hausen, une commune de l'arrondissement de Birkenfeld ;
 Hausen, une commune de l'arrondissement de Neuwied.

Thuringe 
 Hausen, commune de l'arrondissement d'Eichsfeld.

Espace 
 Hausen, un cratère sur la face visible de la Lune.